Acolo unde nimeni n-a îndrăznit... se poate referi la:

 Acolo unde nimeni n-a îndrăznit... (Star Trek: Seria originală) (Where No Man Has Gone Before), episod Star Trek: Seria originală
 Acolo unde nimeni n-a îndrăznit... (Star Trek: Generația următoare) (Where No One Has Gone Before), episod Star Trek: Generația următoare
 „Acolo unde nimeni n-a îndrăznit...” (Where no man has gone before) - expresie din franciza Star Trek